

Geografia
 San Candido – comune in provincia di Bolzano
 Cândido Mendes – comune del Brasile
 Cândido Sales – comune del Brasile
 Paula Cândido – comune del Brasile
 Cândido Godói – comune del Brasile

Persone
 Giuseppe Candido – vescovo e fisico italiano
 Candido – seguace dell'eresia ariana contro il quale polemizzò Mario Vittorino

Letteratura
 Candido (Candido o l'ottimismo) – racconto di Voltaire
 Candido – settimanale umoristico del 1945-1961
 Candido, ovvero un sogno fatto in Sicilia – romanzo di Leonardo Sciascia

Musica
 Candido – operetta di Leonard Bernstein
 Candido – album di Paola Turci

Altro
 Candido – nome proprio di persona maschile italiano

Pagine correlate 
 San Candido (disambigua)

Altri progetti